Anita kan dække over flere emner:
 Anita − et pigenavn.
 Anita (Anders And) − en figur fra Anders And-universet.
 Anita (Californien) – et kommunefrit område i Butte County, Californien, USA
 Anita (Pennsylvania) – et kommunefrit område i Jefferson County, Pennsylvania, USA
 Anita (digt) − et digt af Gustaf Fröding
 Anita (sanger) (født 1960) – en østrigsk sanger som deltog i Eurovision Song Contest 1984